Варе́новка — топоним в России.

 Вареновка — село в Неклиновском районе Ростовской области.
 Вареновка — остановочный пункт Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги.